Герман Флёрке (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Первая мировая война 
1 сентября 1914 года — поступил на военную службу, фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в пехотный полк. С ноября 1915 года — лейтенант, командир пехотного взвода. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней и ещё двумя орденами. Был ранен.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере. К началу Второй мировой войны — командир пехотного батальона, подполковник.

Вторая мировая война 
В сентябре-октябре 1939 года участвовал в Польской кампании, награждён планками к Железным крестам обеих степеней (повторное награждение).

С февраля 1940 года — командир пехотного полка.

В мае-июне 1940 года участвовал во Французской кампании. С ноября 1940 года — полковник.

С 22 июня 1941 года участвовал в германо-советской войне.

В октябре 1942 года награждён Золотым немецким крестом.

С апреля 1943 года — командир 31-й пехотной дивизии. С июня 1943 — командир 14-й пехотной дивизии, генерал-майор. В декабре 1943 — награждён Рыцарским крестом, произведён в звание генерал-лейтенант.

В сентябре 1944 года награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

С 18 февраля 1945 года — командующий 66-м армейским корпусом (на Западном фронте). 21 апреля 1945 — взят в американский плен (в Рурском котле).

Награды 
 Железный крест 2-го класса (15 июня 1915) (Королевство Пруссия)
 Железный крест 2-го класса (27 августа 1917) (Королевство Пруссия)
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами (Королевство Пруссия)
 Ганзейский крест Гамбурга
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) чёрный
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (15 октября 1939)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (21 мая 1940)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Немецкий крест в золоте (23 октября 1942)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 рыцарский крест (15 декабря 1943)
 дубовые листья (№ 565) (2 сентября 1944)
 Упоминание в Вермахтберихт (19 ноября 1943)
 Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» командорский крест (10 марта 1967)

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5

Генерал-лейтенанты (вермахт)